Himmler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hermann Himmler (1905–1945), deutscher NS-Funktionär
 Gebhard Himmler (1865–1936), deutscher Schulleiter und Vater von Heinrich Himmler
 Gebhard Ludwig Himmler (1898–1982), deutscher NS-Funktionär
 Hans Himmler (1890–1970), deutscher Politiker (SPD, KPD, SED)
 Heinrich Himmler (1900–1945), deutscher Politiker (NSDAP), Reichsführer SS
 Josef Himmler (1869 – nach 1894), deutscher Kapellmeister
 Johanna Himmler (1894–1972), deutsche Politikerin (KPD, SED)
 Katharina Himmler (* 1975), deutsche Snowboarderin
 Katrin Himmler (* 1967), deutsche Politikwissenschaftlerin, Autorin und Großnichte von Heinrich Himmler
 Margarete Himmler (1893–1967), Ehefrau von Heinrich Himmler
 Norbert Himmler (* 1971), deutscher Fernsehredakteur, Intendant des ZDF
 Oliver Himmler, deutscher Wirtschaftswissenschaftler